Sveti Florijan, svetac
 Klapa DVD-a Žrnovnica – Sveti Florijan
 Sveti Florijan (Rogaška Slatina, Slovenija), naselje u općini Rogaška Slatina, Slovenija